Владимир Иванович Огородников:
 Огородников, Владимир Иванович (1889—1938) — российский и советский историк.
 Огородников, Владимир Иванович (1947—2006) — советский и украинский геолог. Примечания